Sickening Bliss — четвёртый студийный альбом шведской горграйнд-группы Regurgitate, выпущен в 2006 году лейблом Relapse Records (17 октября на территории Северной Америки, 23 октября — в остальном мире). Был лимитированно издан на виниле, жёлтый вариант обложки был лимитирован в 1 000 экземпляров, красный — в 500 экземпляров, и наконец белый (бесцветный) — в 100 экзепмляров. Лицо женщины было подвергнуто цензуре.

Список композиций 
 Bliss — 0:35  
 Abducens Eminence — 0:57  
 Euphoric State of Butchery — 0:59  
 Cocoon of Filth — 0:49  
 Putrid Serenity — 1:44  
 Tenderizing the Malformed — 1:36  
 Violent Necrophilic Climax — 1:31  
 Cavernous Sores — 1:24  
 Reborn in Latrinic Ecstasy — 1:27  
 Bleed on Me — 2:22  
 Gutrot Hogfrenzy — 0:51  
 Undying Lust for Cadaverous Molestation — 1:25  
 Battered with a Brick — 1:12  
 Devoured by Ghouls — 1:13  
 Addiction (an Unconditional Love for Blasphemous Perversions) — 1:17  
 (We Are) Sadistic Hateful Scum — 2:08  
 Worm Eater — 1:35  
 Perish in Blood — 1:18  
 Upheaval of Human Entrails — 1:11  
 Bathed in Feculence — 1:21  
 Bestial Sons of Devastation — 1:18  
 Defile — 1:50  
 Deterioration of Grated Genitals — 1:20  
 Excremental Investment — 0:43  
 Hacksaw Hysterectomy — 0:55  
 Catatonic Possession — 2:54

Участники записи 
 Рикард Йансон — вокал
 Урбан Скутт — гитара
 Глен Сайкс — бас
 Йоске Петтерсон — барабаны

Альбомы 2006 года
Альбомы Regurgitate
Альбомы Relapse Records